Lajos Tisza se poate referi la una din următoarele persoane:

 Lajos Tisza (1798-1856), politician, parlamentar, vicecomite și apoi comite al comitatului Bihor (1841-1848)
 Lajos Tisza (1832-1898), politician, membru al parlamentului, comite al comitatului Bihor (1867), ministrul lucrărilor publice și transporturilor (1871-1873), ministru delegat pe lângă rege (1892-1894)
 Lajos Tisza (1879-1942), politician, membru al Camerei Superioare a Parlamentului Ungariei

Note 

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane